Заря () — посёлок,
Зорянский сельский совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.
До 2016 года посёлок носил название Заря Коммунизма .

Код КОАТУУ — 1224581701. Население по переписи 2001 года составляло 939 человек .

Является административным центром Зорянского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Зелёный Луг,
Касиновка,
Осыковатое,
Петровка и
посёлок Авангард,

Географическое положение 
Посёлок Заря примыкает к городу Пятихатки.
По посёлку протекает пересыхающий ручей.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Пятихатки в 2-х км.

История 
 С 1897 года по 1917 год на землях нынешнего посёлка Заря был хутор помещиков братьев Малойвановых.
 В 1923 году земли посёлка нынешнего посёлка Заря было передано Эрастовской опытной станции.
 В 1927 году часть земель Эрастовской опытной станции были выделены для отдельной семенной станции «Заря Коммунизма» и именно в это время и был основан посёлок Заря Коммунизма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины